Prin Dubăsari se poate înțelege:

Orașul Dubăsari din regiunea transnistreană a Republicii Moldova
Raionul Dubăsari - raion din Republica Moldova, în granițele de dinaintea conflictului din Transnistria
Raionul Dubăsari (Republica Moldova) - partea din fostul raion moldovenesc Dubăsari controlată actualmente de Republica Moldova
Raionul Dubăsari (Republica Moldovenească Nistreană) - partea din fostul raion Dubăsari controlată actualmente de Republica Moldovenească Nistreană.
rezervația naturală Dubăsari

Dezambiguizare